Юрий Слуцкий:
 Слуцкий, Юрий Семёнович (Юрий I, 1492—1542) — удельный князь Слуцкий и Копыльский (1503—1542).
 Юрий Юрьевич (Юрий II, ок. 1531 — 1578) — удельный князь Слуцкий (1560—1578).
 Юрий Юрьевич Олелькович-Слуцкий (Юрий III, 1559—1586) — удельный князь Слуцкий (1578—1586).

См. также 
 Юрий (значения)
 Слуцкий